Superman/Shazam!: The Return of Black Adam è un cortometraggio del 2010, il quarto nonché il più lungo dei corti facenti parte della serie DC Showcase.

Trama 
Un misterioso essere di nome Black Adam, dotato di incredibili poteri, torna sulla Terra mentre Billy Batson, un bambino orfano di Fawcett City, si reca ad un incontro con il giornalista Clark Kent; nel percorso per arrivare al luogo dell'intervista aiuta come può un senzatetto contro dei bulli: l'uomo lo ringrazia e gli promette che gli restituirà il favore.

Clark comunica a Billy che ha intenzione di pubblicare una storia per portare a conoscenza dell'opinione pubblica la situazione sua e di molti altri bambini della città ma i due vengono interrotti dal minaccioso Black Adam, che rivolge le sue attenzioni proprio verso l'ignaro Billy. Clark assume rapidamente i panni di Superman e comincia a combattere con Adam, che grazie alla sua magia riesce tuttavia a metterlo in difficoltà.

Billy scappa raggiungendo la metro: qui ritrova il clochard che aveva aiutato quella mattina e che gli consegna un gettone. Tramite questo il bambino sale su una carrozza della metro che lo conduce nella grotta del Mago Shazam, lo stesso essere che ha dotato Black Adam dei suoi poteri millenni addietro: il mago rivela che i suoi nuovi poteri corruppero Adam mentre lui si è dimostrato degno di prenderne il posto, avendo mantenuto un animo gentile e puro nonostante le disgrazie capitategli.

Billy, grazie ai suoi nuovi poteri, diventa il supereroe Capitan Marvel e, insieme a Superman, riesce a sconfiggere Black Adam; l'uomo d'acciaio, inoltre, riesce anche a salvare la città dall'inondazione provocata dal suo avversario. Clark riesce poi a convincere Capitan Marvel a lasciare Adam in vita, così da essere diverso da lui: questi accetta ma Adam rifiuta la sconfitta, rilasciando la trasformazione e morendo subito dopo a causa dell'invecchiamento istantaneo subìto.

Billy scopre quindi che il clochard, Tawky, è un emissario del mago, suicidatosi per fare ammenda dell'errore fatto con Adam, che lo saluta. Il giorno dopo viene avvicinato dai bulli che aveva messo in fuga e che affronta sfoderando i suoi nuovi poteri.

Collegamenti esterni 
 

Film d'animazione statunitensi
Film d'animazione di Superman